Bartók László (1896–1963) magyar diplomata
 Bartók László (1904–1944) magyar evezős, olimpikon
 Bartók László (1955–) magyar színművész, előadóművész, műsorvezető